

Cinema 
Le relazioni pericolose (Les liaisons dangereuses) – film del 1959 diretto da Roger Vadim
Le relazioni pericolose (Dangerous Liaisons) – film del 1988 diretto da Stephen Frears
Le relazioni pericolose (Les liaisons dangereuses) – film del 2022 diretto da Rachel Suissa

Letteratura 
Le relazioni pericolose (Les Liaisons dangereuses) – romanzo epistolare di Pierre Choderlos de Laclos del 1782
Le relazioni pericolose – saggio di Cvetan Todorov

Teatro 
 Les Liaisons Dangereuses – opera teatrale di Christopher Hampton del 1985